Слешер филм (, што значи „кољач”, „онај који сече”; отуда и назив кољачки филм, додуше ређе коришћен) је поджанр хорор филма који најчешће приказује сцене крвопролића и великог броја убистава. Основна премиса ових филмова најчешће подразумева један или више ликова који су психопате, серијске убице или пак неко натприродно биће које напада и прогања групу људи (обично тинејџера) у напуштеним кућама, летњим камповима, усред недођије и слично. Са доста сцена насиља, на крају је обично један преживели, најчешће девојка (финална девојка), која успева да се реши главног негативца после преживљеног масакра. Слешери су углавном нискобуџетни филмови са циљем да за кратко време постигну велики комерцијални успех. Неки од најпознатијих слешер серијала су: Страва у Улици брестова (9 филмова), Ноћ вештица (12 филмова + још 1 најављени наставaк), Тексашки масакр моторном тестером (8 филмова + још 1 најављени наставак), Последња екскурзија (5 филмова + још 1 најављени наставак), Петак тринаести (12 филмова), Врисак (6 филмова), Погрешно скретање (7 филмова) и многи други.

Помаву за слешерима започели су 2 култна класика из 1960, Смрт у очима и Хичкоков Психо. Златно доба слешера је период 70-их и 80-их година 20. века. Иако се данас снима мањи број слешера, свет филма је добио већ сада две франшизе, "Погрешно скретање" и "Последња екскурзија".

Списак слешер филмова

Референце 

Хорор филмови по жанру
Контроверзе о опсцености у филму